Aagt (voornaam), ook wel Aagtje of Aagje, vrouwennaam uit Agatha ontstaan
Aagtappel, ook wel bekend als een aagt
't Aagt, een laag gelegen streekje in de provincie Groningen
Aagtdorp, een dorp in de gemeente Bergen

Zie ook 
Aacht, een ondergronds bouwwerk